Zawisch ist der Name folgender Personen:

 Zawisch von Falkenstein (tschechisch Záviš z Falkenštejna; * etwa 1250, † 1290), Adliger aus dem Geschlecht der Witigonen
 Zawisch von Nechanitz (tschechisch Záviš z Nechanic; * vor 1216, † 1257 oder später), Unterkämmerer des böhmischen Königs Wenzel I. 
 Carla Zawisch-Ossenitz (1888–1961), österreichische Medizinerin